Ulica Lipowa – siódma najbardziej popularna nazwa ulic w Polsce. Jest ich 1684.

 Ulica Lipowa w Białymstoku
 Ulica Lipowa w Krakowie
 Ulica Lipowa w Lublinie
 Ulica Lipowa w Łodzi
 Ulica Lipowa w Sopocie

Przypisy 

Lipowa